Масля́к — українське прізвище. Відомі люди з цим прізвищем:

 Масляк Володимир Іванович (1859—1924) — український письменник, поет, перекладач, критик, журналіст.
 Масляк Іван (1867—1925) — судовий радник, Бережанський повітовий комісар ЗУНР.
 Масляк Омелян Володимирович (1893—1972) — український художник.
 Масляк Петро Олексійович ( 1948) — український науковець, економіко-географ, професор кафедри географії України КНУ імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук.
 Масляк Степан Володимирович (1895—1960) — український поет, перекладач.
 Масляк Ярослав Іван (1909—1996) — український театральний, культурний і громадський діяч, письменник-гуморист.

Українські прізвища